Ben Aldridge (ur. 1985) – brytyjski aktor
 Ben Aldridge (1926–1986) – amerykański futbolista